Тимерла́н Руста́мович Гусе́йнов (24 января 1968, Буйнакск, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — украинский футболист и тренер, нападающий.

Дважды (в сезонах 1993/94 и 1995/96) становился лучшим бомбардиром украинской Высшей лиги, стал первым футболистом в независимой Украине, забившим 100 голов в официальных матчах. Сыграл 14 матчей и забил 8 голов за национальную сборную Украины.

Биография 
Родился в дагестанском городе Буйнакске. Когда ему было два года, семья переехала в небольшой украинский городок Первомайск в Николаевской области, где отец стал работать на заводе по производству военных кораблей. Отец по национальности кумык, а мать — украинка.

Выступал за клубы «Заря» Луганск, ЦСКА Киев, ЦСКА Москва, «Металлург» Запорожье, «Черноморец» Одесса, «Спартак» Сумы.

Работал спортивным директором в футбольном клубе «Днестр» Овидиополь, выступавшем в Первой лиге чемпионата Украины, до этого тренировал любительский клуб «Сигнал», который приводил к победе в кубке Одесской области. В сентябре 2013 года вошёл в тренерский штаб команды «Реал Фарма».

1 сентября 2012 года на аллее футбольной славы ФК «Черноморец» (Одесса) были увековечены первые двенадцать памятных звёзд, одна из которых посвящена Тимерлану Гусейнову.

Достижения 
 Обладатель Кубка Украины 1993/94
 Лучший бомбардир чемпионата Украины 1993/94, 1995/96
 Серебряный призёр чемпионата Украины 1994/95, 1995/96
 Бронзовый призёр чемпионата Украины 1993/94
 Победитель Второй лиги СССР 1986
 Лучший бомбардир «Черноморца» в чемпионатах и розыгрышах Кубка Украины.
 Первый футболист в независимой Украине, забивший 100 мячей в официальных матчах.
 Член бомбардирского Клуба Олега Блохина: 104 забитых мяча.
 В  (2): 1993/94 — № 2, 1995/96 — № 1.
 В списках «Украинский футболист года»: 1993 — № 2.

Статистика

Литература 
 Виктор Хохлюк. «Голеадоры». — 2012. — с. 95. ISBN 978-966-158-934-5
 «Богатыри и спортсмены Кумыкии». — 2011. — с. 135.

Примечания

См. также 
 Клуб Тимерлана Гусейнова

Ссылки 
 Тимерлан Гусейнов на сайте ФК «Днестр»
 Тимерлан Гусейнов на сайте ФК «Одесса»
  Тимерлан Гусейнов. Прирожденный бомбардир (Статья)

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Черноморец-2» Одесса
Игроки ФК «Спартак» Сумы
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Днестр» Овидиополь